Bontin peut faire référence à :

Patronyme 
 Adrien Joseph Gislain de Bontin (1804-1882), homme politique français ;
 Jérôme de Bontin (né en 1958), homme d'affaires franco-américain ;

Toponyme 
 Château de Bontin, château situé à Les Ormes.

Homonymie de patronyme